Pac-Man (ang. Pac-Man: The Animated Series, 1982-1983) – amerykański serial animowany wytwórni Hanna-Barbera bazujący na popularnej grze zręcznościowej pod tym samym tytułem.

W Polsce serial był emitowany w II połowie lat 90. na kanale Polsat z polskim lektorem (był nim Henryk Pijanowski).

Fabuła 
W mieście Pac-Land zamieszkują stworki, które dzięki kulce posiadają energię życiową. Spokój Pac-Landi pustoszą cztery duchy – Inky, Blinky, Pinky i Clyde, którzy starają się zniszczyć najważniejszą osobę na świecie – Pac-Mana.

Bohaterowie 
 Pac-Man – tytułowy bohater serialu
 Pepper Pac-Man – przyjaciółka Pac-Mana
 Pac-Baby – dziecko
 Chomp-Chomp – pies
 Mezmaron – wróg Pac-Mana
 Inky – niebieski duch
 Blinky – czerwony duch
 Pinky – różowy duch
 Clyde – pomarańczowy duch

Spis odcinków

Zobacz też 
 Pac-Man i upiorne przygody

Linki zewnętrzne 
 
 

Amerykańskie telewizyjne seriale animowane
Seriale telewizyjne emitowane od 1982
Seriale telewizyjne zakończone w 1983